Crépy puede referirse a: 

 Crépy, comuna francesa situada en Aisne.
 Crépy, comuna francesa situada en Paso de Calais.